Палаццо делла Раджоне (, «дворец Разума») — тип средневекового административного здания в городах Северной Италии, также известный как бролетто:
 Палаццо делла Раджоне (Бергамо)
 Палаццо делла Раджоне (Виченца)
 Палаццо делла Раджоне (Милан)
 Палаццо делла Раджоне (Падуя)